Zkratka OSP označuje:
 Obecné studijní předpoklady – specifický studijní potenciál člověka
 Okresní stavební podnik – podniky zakládané Okresním národním výborem
 Open Settlement Protocol, je klient / server protokol používaný poskytovateli internetových služeb k výměně povolení, účetnictví a informací o použití, pro podporu IP telefonie .